ou  est un roman écrit en 1913 par . Il a connu plusieurs adaptations :
  (Der Mann ohne Namen), un film réalisé par Georg Jacoby et sorti en 1921 ;
 Un drame à quatre sous (Peter Voß, der Millionendieb), un film réalisé par Ewald André Dupont et sorti en 1932 ;
 L'Extravagant Millionnaire (Peter Voß, der Millionendieb), un film réalisé par Karl Anton et sorti en 1945 ;
 Peter Foss, le voleur de millions (Peter Voss, der Millionendieb), un film réalisé par Wolfgang Becker et sortie en 1958 ;
 Peter Voss, le voleur de millions (Peter Voss, der Millionendieb), un feuilleton télévisé franco-helvético-allemand en 13 épisodes de 50 minutes, réalisé par Peter Lodynski et diffusé à partir du 18 juillet 1977.